Barbara Blida (1949-2007) – polski polityk, była minister gospodarki przestrzennej, felietonistka
 Blida – wieś położona w dystrykcie Kada Mardż Ujun, w Muhafazie An-Nabatijja, w Libanie
 Al-Bulajda – dawniej Blida – miasto w północnej Algierii
 Prowincja Al-Bulajda – prowincja w północnej części Algierii